USS Macedonian je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Macedonian (1812) 
 USS Macedonian (1832)

Macedonian